

Astronomia
 6647 Josse – asteroide della fascia principale

Geografia 
Josse – comune delle Landes (Francia)

Persone
 Gaëlle Josse (1960) – scrittrice e poetessa francese
 Maxime Josse (1987) – calciatore francese

Pagine correlate
Saint-Josse (disambigua)